Cinna (geslacht), geslacht uit de grassenfamilie 
Lucius Cornelius Cinna, Romeins politicus